«Río Chico» puede referirse a:

Divisiones administrativas 
Argentina
 Río Chico, localidad de la Provincia de Río Negro.
 Departamento Río Chico, división administrativa de la provincia de Santa Cruz.
 Departamento Río Chico, división administrativa de la provincia de Tucumán.
 Río Chico, localidad de la Provincia de Tucumán.
 Río Chico, localidad de la Provincia del Chubut.
España
 Río Chico, localidad de Almería.
 Río Chico (Ávila)
Venezuela
 Río Chico, localidad de Miranda.

Hidrografía 
Argentina
 Río Chico (Chubut), cauce fluvial en la provincia de Chubut.
 Río Chico (Santa Cruz), cauce fluvial de la provincia de Santa Cruz.
 Río Chico del Norte, cauce fluvial de la provincia de Río Negro.
 Río Chico (río de Tucumán), cauce fluvial en la Provincia de Tucumán.
Argentina-Chile
 Río Chico/Ciaike, cauce fluvial internacional de la cuenca del río Gallegos. (~52°S)
 Río Chico (Tierra del Fuego), cauce fluvial internacional en la Isla Grande de Tierra del Fuego, que no debe ser confundido con el río Gallegos Chico.
Chile
 Río Chico (Futaleufú), afluente del río Futaleufú.
Bolivia
 Río Chico (Bolivia), cauce fluvial en el departamento de Chuquisaca.
Colombia
 Río Chico (Antioquia), cauce fluvial en el departamento de Antioquia.
España
 Río Chico (afluente del Adaja), cauce fluvial afluente del río Adaja.
 Río Chico (afluente del Adra), cauce fluvial afluente del río Adaja.
 Río Chico (afluente del Agadón), cauce fluvial afluente del río Agadón.
 Río Chico (afluente del Andarax), cauce fluvial afluente del río Andarax.
 Río Chico (afluente del Guadalfeo), cauce fluvial afluente del río Guadalfeo.
 Río Chico (afluente del Palancia), cauce fluvial afluente del río Palancia.
 Río Chico (afluente del Ucero), cauce fluvial afluente del río Ucero.
México
 Río Chico (Jalisco), cauce fluvial en Jalisco.
Filipinas
 Río Chico (Filipinas), cauce fluvial.